136-я дивизия
 136-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (1939—1941)
 136-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (1942—1943)
 136-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (1943—1945)
 136-я штурмовая авиационная дивизия